Псиллы () — древний народ в Северной Африке.

История 
Обитали в местности, примыкающей к заливу Большой Сирт​‌‌​‌‌

Название получили по имени мифологического царя Псилла.

Были известны как заклинатели змей, яд которых умели высасывать безвредно для себя. По словам Диона Кассия, Октавиан с помощью псиллов пытался оживить Клеопатру, умершую от укуса змеи.

По легенде псиллы проверяли укусами змей и своих детей, если ребёнок умирал, то считалось — женщина согрешила с инородцем.

Согласно Геродоту в его времена псиллы уже совершенно исчезли в песках пустыни, их земли заселили насамоны. Но этот народ упоминается впоследствии и у других писателей (Страбон 13, 588, 17, 838).

Литература 
«Неживой зверь». Опубл.: 1916. Источник: Тэффи Н. А. Собрание сочинений в пяти томах. Т. 2. — М.: Книжный клуб «Книговек», 2011.

Примечания

Ссылки 
Ливийцы

Народы в греческой мифологии
Африка в древнегреческой мифологии
Исчезнувшие народы Африки